Altmarkt può riferirsi a:

 Altmarkt – piazza di Dresda
 Altmarkt – piazza di Cottbus
 Altmarkt – piazza di Kassel
 Altmarkt – piazza di Poznan